«No Doubt» может означать:
 «No Doubt» — фраза на английском языке, в переводе означающая: «несомненно, вне сомнения, конечно, непременно»
 No Doubt — американская поп/ска-панк-группа
 No Doubt (альбом No Doubt) — первый альбом группы No Doubt, вышедший в 1992 году
 No Doubt (альбом 702) — альбом группы 702 («Seven-Oh-Two») 1996 года
 No Doubt (альбом Petra) — альбом 1995 года группы Petra, играющей в стиле «Христианский рок»